Clemens Roothaan (1918-2019), Nederlands-Amerikaans natuurkundige
 Jan Philip Roothaan (1785-1853), Nederlands priester, generaal van de jezuïeten
 Steef Roothaan (*1954), Nederlands beeldhouwer
 Albertus Bernardus Roothaan (1783-1845), Nederlands effectenmakelaar en kunstliefhebber
 Lidwien Roothaan (*1952), Nederlands toneelregisseuse